Haining heißen folgende geographischen Objekte:

 Haining (海宁市), kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Jiaxing in der Provinz Zhejiang, China
 Haining (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haining (Gemeinde Ulrichsberg), Ortsteil von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Haining ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Haining, amerikanischer Saxophonist und Klarinettist
 Hayley Haining (* 1972), britischer Läufer
 Jane Haining (1897–1944 in Auschwitz), evangelische Missionarin der Church of Scotland in Budapest
 Peter Haining (Autor) (1940–2007), britischer Journalist, Autor und Anthologe
 Peter Haining (Ruderer) (* 1962), schottischer Ruderer
 Robert Haining (1882–1959), britischer General 
 Will Haining (* 1982), schottischer Fußballer

Sonstiges:
 The Haining, ein Herrenhaus in Selkirk, Schottland